Cavalcante steht für:
 Cavalcante (Goiás), eine brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Goiás

Personen:
 Adelmo Cavalcante Machado (1905–1983), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Maceió 
 Anthony Cavalcante (1897–1966), US-amerikanischer Politiker
 Joyce Cavalcante (* 1949), brasilianische Schriftstellerin
 Luiz Cavalcante (1911–2002), brasilianischer Politiker und Offizier
 Ricardinho (Fußballspieler, September 1989) (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Ricardo Cavalcante Ribeiro (* 1977), brasilianischer Fußballspieler